Chora kan syfta på följande:
 Chora (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Grekland 

 Chóra (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 
 Khóra (ort i Grekland), Peloponnesos, Messenien, 
 Chios (prefekturhuvudort), Nordegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar